Ōyodo peut désigner :
 Ōyodo, bourg localisé à Nara, au Japon
 Ōyodo-gawa, fleuve situé dans les préfectures de Kagoshima et Miyazaki, au Japon
 Ōyodo, un croiseur léger de la Marine impériale japonaise de la classe Ōyodo